Герман Харм (; 30 сентября 1894, Галле, Германская империя — 28 ноября 1985, Хартенхольм, ФРГ) — бригадефюрер СС, генерал-майор полиции, руководитель СС и полиции в Днепропетровске.

Биография 
Герман Харм родился 30 сентября 1894 года в семье железнодорожного инспектора. Изучал электронику. Участвовал в качестве солдата в Первой мировой войне. После её окончания работал в сельском хозяйстве, а затем был управляющем имения. В 1930 году вступил в НСДАП (билет № 204385) и Штурмовые отряды (СА). В феврале 1932 года перешёл из Штурмовых отрядов в СС (№ 21342). С февраля по декабрь 1932 года возглавлял второй штурмбанн 40-го штандарта СС в Киле, а потом до июня 1933 года руководил 4-м штандартом СС в Хартенхольме. С марта по декабрь 1933 был начальником штаба оберабшнита СС «Север». Впоследстиви был начальником 14-го абшнита СС в Бремене. С марта 1935 по апрель 1937 года являлся начальником штаба Главного управления СС по вопросам расы и поселения. С апреля 1937 по июнь 1938 года служил в судебном отделении штаба рейхсфюрера СС. С мая 1939 по июль 1942 был руководителем штаба оберабшнита СД «Север» под командованием .

В июле 1942 года стал руководителем СС и полиции для особых поручений при Высшем руководителе СС и полиции «Юг» Гансе Адольфе Прютцмане. С августа 1942 года был руководителем СС и полиции в Днепропетровске. В его задачи входило выполнение специальных поручений по антипартизанским операциям в районе Пинских болот. С июля 1943 по апрель 1944 был руководителем СС и полиции в Литве, а позже служил при Высшем руководителе СС и полиции на Украине Гансе Адольфе Прютцмане. С августа 1944 по май 1945 года был адъютантом руководителя СС и полиции «Альпенланд» Эрвина Рёзенера.

После окончания войны работал агрономом в Шлезвиг-Гольштейне. Умер в ноябре 1985 года в Хартенхольме.

Примечания

Литература 
 
 

Члены НСДАП
Генерал-майоры нацистской Германии
Члены СА